Donnellson peut faire référence à :

 Donnellson, une ville du comté de Lee, en Iowa.
 Donnellson, un village des comtés de Montgomery et Bond dans l'Illinois.

Homonymie de toponyme